Суперкубок Англии по футболу 1998 (, полное название — AXA FA Charity Shield) — 76-й розыгрыш Суперкубка Англии. В этом футбольном матче, организованном Футбольной ассоциацией и состоявшемся 9 августа 1998 года, встретились «Арсенал» (победитель Премьер-лиги сезона 1997/98 и обладатель Кубка Англии 1998 года) и «Манчестер Юнайтед» (занявший в чемпионате сезона 1997/98 второе место). «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0.

«Манчестер Юнайтед» участвовал в розыгрыше Суперкубка в 18-й раз, «Арсенал» — в 14-й.

Матч начался с превосходства игроков «Манчестер Юнайтед», но за 11 минут до перерыва счёт открыл игрок «Арсенала» Марк Овермарс. Во втором тайме преимуществом полностью владел «Арсенал», что поспособствовало ещё 2 голам «канониров» в ворота противника. Их забили Кристофер Вре на 57-й минуте, и Николя Анелька на 72-й.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 1998/1999
 Кубок Англии по футболу 1998/1999

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo.com 

1998
Футбол в Англии в сезоне 1998/1999
Суперкубок Англии 1998
Суперкубок Англии 1998